Ampanihy (district), een district van Madagaskar
Ampanihy (stad), de hoofdstad van dit district
Ampanihy (Mahabo), plaats in district Mahabo
Ampanihy (Miandrivazo), plaats in district Miandrivazo